Mustang Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mustang Creek (Colorado), Fluss im  Bundesstaat Colorado
 Mustang Creek (Idaho), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Mustang Creek (Kalifornien), Fluss im Bundesstaat Kalifornien 
 Mustang Creek (Kansas), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Mustang Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Mustang Creek (Oklahoma), Fluss im Bundesstaat Oklahoma